Jernbanetorget (Oslo), het stationsplein in Oslo.
Jernbanetorget (metrostation), een station van de metro van Oslo.